Межконтинентальный (интерконтинентальный) кубок по пляжному футболу () — международный турнир по пляжному футболу. Является наиболее престижным после чемпионата мира турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта. Аналогом в большом футболе является Кубок конфедераций. Первый розыгрыш Межконтинентального кубка по пляжному футболу состоялся в ноябре 2011 года в Объединённых Арабских Эмиратах. Победителем турнира стала сборная России, во второй раз за сезон одолевшая бразильцев.

С момента основания в 2011 году и до кубка 2016 года включительно, основным спонсором и партнером турнира являлся Samsung. Начиная с сезона 2017 основным спонсором является Huawei.

Формат 
В турнире принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА, действующий чемпион мира и хозяин соревнований. Если одна из сборных является хозяином соревнований или чемпионом мира, то федерацию, к которой относится данная сборная, представляют две команды.

Восемь сборных делятся на две группы по четыре команды, которые играют между собой в один круг. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале. Команды, проигравшие в полуфиналах, принимают участие в матче за третье место.

Призёры Межконтинентального кубка

Распределение медалей по странам

Примечания

Ссылки
 Страница турнира на Beach Soccer Russia
 Beach Soccer Worldwide